Эллерс — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эллерс, Ги (род. 1964) — люксембургский футболист и футбольный тренер.
 Эллерс, Эдуард Гаврилович (1833—1889) — генерал-лейтенант, начальник штаба Киевского военного округа, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.